Velika nagrada Argentine 1972 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1972. Odvijala se je 23. januarja 1972.

Dirka 

|-
! 1
| 21
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 95
| 1:57:59,1
| 2
| 9
|-
! 2
| 17
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 95
| + 25,96 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 8
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 95
| + 59,39 s
| 8
| 4
|-
! 4
| 9
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 95
| + 1:06,72
| 6
| 3
|-
! 5
| 19
|  Tim Schenken
| Surtees-Ford
| 95
| + 1:09,11
| 11
| 2
|-
! 6
| 14
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 94
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 7
| 2
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 93
| +2 kroga
| 1
|  
|-
! 8
| 23
|  Henri Pescarolo
| March-Ford
| 93
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 9
| 3
|  Howden Ganley
| BRM
| 93
| +2 kroga
| 13
|  
|-
! 10
| 7
|  Helmut Marko
| BRM
| 93
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 11
| 15
|  Niki Lauda
| March-Ford
| 93
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! Ods
| 11
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 61
| Vzmetenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 22
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 59
| Menjalnik
| 17
|  
|-
! Ods
| 4
|  Reine Wisell
| BRM
| 59
| Puščanje vode
| 7
|  
|-
! Ods
| 18
|  Peter Revson
| McLaren-Ford
| 49
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 10
|  Mario Andretti
| Ferrari
| 20
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 20
|  Andrea de Adamich
| Surtees-Ford
| 11
| Dovod goriva
| 14
|  
|-
! Ods
| 1
|  Graham Hill
| Brabham-Ford
| 11
| Črpalka za gorivo
| 16
|  
|-
! DSQ
| 12
|  Dave Walker
| Lotus-Ford
| 8
| Zunanja pomoč
| 20
|  
|-
! Ods
| 5
|  Peter Gethin
| BRM
| 1
| Puščanje olja
| 18
|  
|-
! Ods
| 6
|  Alex Soler-Roig
| BRM
| 1
| Trčenje
| 21
|  
|-
! DNS
| 16
|  Chris Amon
| Matra
| 0
| Menjalnik
| 12
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Jackie Stewart - 1:13.66

Formula 1 sezona 1972
1972